Kasteel Ter Wallen (Lotenhulle)
Kasteel Ter Wallen (Merendree)